Sambrook ou Sambrooke sont des patronymes, prénoms et toponymes pouvant désigner:

Patronyme
Andrew Sambrook (né en 1979), joueur de football anglais
Clare Sambrooke, journaliste et auteure anglaise
Joseph Sambrook (né en 1939), biologiste moléculaire britannique
Richard Sambrook (né en 1956), journaliste britannique

Prénom
Sambrooke Freeman (c. 1721-1782), homme politique anglais

Toponyme

Sambrook, village du Shropshire

Voir aussi
Sambrook's Brewery, brasserie britannique basée à Battersea, Londres

Homonymie de patronyme